

Personnalités 

 Jean-Paul Jeunet (né en 1954), chef cuisinier restaurateur gastronomique français ;
 Jean-Pierre Jeunet (né en 1953), réalisateur et scénariste français ;
 Lou Jeunet, scénariste et réalisatrice française ;
 Pierre Théodore Jeunet (1821-1882), imprimeur et éditeur français.

Voir aussi